«Золотий Колодязь» — артезіанська мінеральна вода, одне з найстаріших підприємств в Україні, на якому розливається унікальна мінеральна лікувально-столова вода.
Свердловина розташована в екологічно чистому районі Донбасу, на значній відстані від промислових підприємств.

Історія 
Розробка промислової свердловини і спорудження в Добропільському районі заводу мінеральних вод датується початком 1960 років.
А джерело відоме з часів Петра 1

"… В році 1696, повертаючись із вдалого Азовського походу, царю піднесли чашу цілющої води з чудодійного колодязя. «Ах, водиця золота!» — Вимовив Петро I. Дістав золоту монету з кишені, кинув у криницю і гучно передбачив: «Бути йому відтепер Золотим Колодязем!»

З 2009 р. завод мінводи був відрізаний від водопроводу за несплату.

Місцерозташування 
З метою збереження унікального родовища мінеральної води «Золотий колодязь» в первозданному вигляді і обмежити вплив людини на нього, навколо джерела створена закрита санітарна зона. Завод оснащений двома сучасними лініями розливу загальною продуктивністю 16 тис. пляшок на годину. У проектуванні лінії брали участь провідні європейські виробники Krones, SIPA та інші.
Видобуток мінеральної води «Золотий колодязь» ведеться зі свердловини № 480-А, глибина якої становить 51,2 м. Географічні координати свердловини: 48° 31' 45,08 «північної широти, 37° 13' 50,28» східної довготи.

Лікувальна дія 
Мінеральну воду «Золотий колодязь» можна вживати щодня для втамування спраги і поповнення організму мінералами. Також «Золотий колодязь» рекомендують вживати при таких медичних показаннях :
- Хронічні гастрити з нормальною, підвищеною і із зниженою секреторною функцією шлунка;
- Не ускладнена виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Захворювання прооперованого шлунку в святи з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки.
- Хронічні захворювання печінки і жовчовивідних шляхів : гепатити, дискінезії жовчних шляхів, холецистити, ангіохоліти різної етіології без схильності до частих загострень, постхоліцестектомічний синдром;
- Хронічні панкреатити;
- Захворювання обміну речовин: цукровий діабет, ожиріння, подагра, сечокислий діатез, оксалурія, фосфатурія;
- Хронічні захворювання нирок і сечовивідних шляхів.

Вода багата на такі мінерали як Сa, Na, Mg, Na і надає організму силу і здоров'я.

Винагороди 
Продукція торгової марки «Золотий колодязь» неодноразово відзначалися дипломами та нагородами на ярмарках, виставках і дегустаційних конкурсах:

1998 р. — Європейський сертифікат і приз «Золотий орел» в рамках міжнародної програми «Партнерство заради прогресу» в м. Парижі (Франція);

2001 р. — знак «Довіра споживачів» за високу якість виробленої продукції;

2004 р. — диплом фіналіста Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 найкращих товарів України-2003» м. Київ;

2007 р. — золота медаль за результатами дегустації на виставці ALCO + SOFT 2007.

Джерела 
 http://donetsk.all.biz/zolotoj-kolodec-zao www.goldenwell.com.ua

Мінеральні води України